Antífanes puede referirse a:

Antífanes, poeta cómico ateniense del 
Antífanes de Caristo, poeta trágico del 
Antífanes de Berga escritor ateniense del 
Antífanes de Argos escultor
Antífanes de Paros escultor
Antífanes, escultor del Erecteon
Antífanes de Delos, físico
Dos poetas epigramistas de la Antología Griega, Antífanes de Macedonia y Antífanes de Megalópolis